Beleg van Venlo (1373) door Johan van Broeckhuysen
Beleg van Venlo (1459) door Arnold van Egmont
Beleg van Venlo (1473) door Karel de Stoute
Beleg van Venlo (1480-1) door Gelderse troepen
Beleg van Venlo (1480-2) door Maximiliaan van Oostenrijk
Beleg van Venlo (1499) door Maximiliaan van Oostenrijk
Beleg van Venlo (1511) door Margaretha van Oostenrijk
Beleg van Venlo (1543) door Karel V
Beleg van Venlo (1572)
Beleg van Venlo (1579)
Beleg van Venlo (1586) door Alexander Farnese
Verraad van Venlo (1597) door Maurits van Nassau, de latere prins van Oranje
Aanslag op Venlo (1606) door Frederik Hendrik graaf van Nassau, de latere prins van Oranje
Beleg van Venlo (1632) door Frederik Hendrik graaf van Nassau, de latere prins van Oranje
Inname van Venlo (1637) door Filips IV van Spanje 
Beleg van Venlo (1646) door Frederik Hendrik van Oranje
Beleg van Venlo (1701) door Lodewijk XIV van Frankrijk
Beleg van Venlo (1702) tijdens de Spaanse Successieoorlog
Beleg van Venlo (1747) tijdens de Oostenrijkse Successieoorlog
Beleg van Venlo (1793) door Charles-François Dumouriez
Beleg van Venlo (1830) tijdens de Belgische Revolutie